GRIN:
 GRIN — частная компания, разработчик компьютерных игр и игрового движка «Diesel».
 Germplasm Resources Information Network (GRIN) — информационный проект, предоставляющий генетическую и другую информацию о живых организмах.
 GRIN — градиентная оптика ()